Чемпіонат Угорщини з футболу 1966 — 64-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Вашаш.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Раба взяв участь у Кубку володарів кубків 1967—1968 як переможець Кубку Угорщини 1966.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1966
Угорщина
1966 в угорському спорті